Josué puede referirse a:

 Josué (nombre), nombre de pila de origen hebreo.
 Josué (personaje bíblico), profeta que condujo al pueblo de Israel a la tierra prometida tras la muerte de Moisés.
 Libro de Josué, libro del Antiguo Testamento, cuyo protagonista es el profeta anterior.
 Josué (sumo sacerdote), sumo sacerdote de la época del Segundo Templo de Jerusalén ().